Погорелая:

 Погорелая — деревня в Бабаевском районе Вологодской области России.
 Погорелая — село в Тепликском районе Винницкой области Украины.

Персоналии 
 Погорелая, Елена Алексеевна — российский литературный критик.
 Погорелая, Ксения Максимовна (род. 1959) — белорусская органистка.